Locked Down kan syfta på:

 Locked Down (sång av Turbonegros) – en singel och sång av Scandinavian Leather på albumet Turbonegros
 Locked Down (musikalbum) – ett musikalbum från 2012 av Dr. John